Boatman ist der Familienname folgender Personen:

 Barny Boatman (* 1956), englischer Pokerspieler
 Michael Boatman (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler und Schriftsteller
 Ross Boatman (* 1964), englischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Boatman Cove
 Bootsmann